Ein Tischlereimuseum befasst sich mit der Geschichte des Tischlereihandwerks.

Tischlereimuseen sind u. a.:
Tischlerei-Museum Bremen
Tischlereimuseum Rüdiger Timme, Eilsleben; Sachsen-Anhalt 
Tischlereimuseum, Colditz; Sachsen

In Österreich wird das Erste Österreichische Tischlereimuseum von der Landesinnung der Tischler Niederösterreichs in der Stadtgemeinde Pöchlarn in Niederösterreich betrieben.
Liste (Museen nach Sammelgebiet)
Handwerksmuseum